Schellhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Schellhardt (1929–2002), deutscher Filmschauspieler und Synchronsprecher
 Mary Kate Schellhardt (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin